Jméno Lothar neslo více evropských panovníků:

 Lothar I. Franský, římský císař (840–855)
 Lothar I. Francouzský, západofranský král (954–986)
 Lothar II. Lotrinský, lotharingijský král (855–869)
 Lothar II. Italský, italský král (948–950)
 Lothar III., římský císař (1133–1137) a římský král (1125–1137)